Giannetta Varoli – contadina italiana
 Giordano Varoli – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giuseppe Varoli – calciatore italiano